Il torneo è tornato a disputarsi per la prima volta dal 1991.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno sconfitto in finale Raven Klaasen e Lu Yen-hsun per 7-5, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)

  Andre Begemann /  Julian Knowle (primo turno)
  Treat Huey /  Scott Lipsky (semifinali)

Alternate 

  Carlos Berlocq /  João Souza (primo turno)

Wildcard 

  Henri Laaksonen /  Luca Margaroli (primo turno)

  Janko Tipsarević /  Mikhail Youzhny (ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2015
ATP World Tour 2015